Qingxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinglang (ort), Guizhou, 
 Qingxi (ort), Hunan, 
 Qingxi (socken i Kina, Zhejiang), 
 Qingxi (socken i Kina, Hunan, lat 26,70, long 113,27), 

Robotskapade Kinaförgreningar